Дубовик:

Грибы 
 Дубовик оливково-бурый
 Дубовик крапчатый
 Дубовик Келе



Населённые пункты 
 Дубовик — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Дубовик — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Дубовик — село в Малоархангельском районе Орловской области.
 Дубовик — село в Орловском районе Орловской области.
 Дубовик — деревня в Докшицком районе Витебской области Белоруссии.
 Дубовик — село в Радомышльском районе Житомирской области, Украина.
 Дыбовик (Дубовик, ) — село в Болгарии.
 Дубовик — село в исторической области Метохия ().
 Дубовик — село в Черногории.

Другое 
 Дубовик — рабочий на большой лодке — дубе — выдолбленной из дуба, которая сопровождала плот по реке. Когда плот заносило течением или он садился на мель, дубовик со своей командой из 7-8 человек должен был отвести плот от опасного места.
 Дубовики

Примечания